Die Spielzeit 2010/11 war die 18. reguläre Austragung der zweithöchsten tschechischen Eishockey-Liga, der 1. česká hokejová liga. Meister wurde der HC Slovan Ústečtí Lvi, der den KLH Chomutov im Playoff-Finale mit einem Sweep in der Best-of-Seven-Serie bezwang. Der HC Chrudim stieg aus der 1. Liga ab und wurde anschließend aufgelöst, genauso wie der HC Vrchlabí. Aufsteiger aus der 2. Liga waren der HC Most und Salith Šumperk.

Modus 
In 30 Spielen der Hauptrunde spielen alle Teams jeweils zweimal gegeneinander, jedes Team hat damit zunächst 15 Heim- und 15 Auswärtsspiele. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 8 qualifizieren sich für die Gruppe A der Zwischenrunde, während die verbliebenen acht Mannschaften die Gruppe B bilden. In den zwei Gruppen wird, unter Mitnahme der Punkte aus der Hauptrunde,  jeweils eine weitere Runde mit je einem Heim- und Auswärtsspiel pro Gegner ausgespielt. In der Gruppe A qualifizieren sich die ersten vier Mannschaften direkt für die Play-Offs, die im Best-Of-Seven-Modus ausgetragen werden. Die Mannschaften auf den Plätzen 5 bis 8 spielen mit den ersten vier Teams der Gruppe B die vier weiteren Playoff-Plätze im Best of Five aus. Die zwei letzten Mannschaften der Gruppe B spielen eine Liga-Relegation gegen die drei Staffelsieger der 2. česká hokejová liga. Die zwei besten Teams der Relegation qualifizieren sich für die 1. Liga der folgenden Spielzeit.

Hauptrunde

Zwischenrunde

Gruppe A

Gruppe B

Pre-Playoffs 
Die Ausscheidungsrunde für das Playoff-Viertelfinale wurde im Modus Best-of-Five ausgetragen.

HC Rebel Havlíčkův Brod – SK Kadaň
 HC Rebel Havlíčkův Brod – SK Kadaň 4:3 n. V. (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)
 HC Rebel Havlíčkův Brod – SK Kadaň 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)
 SK Kadaň – HC Rebel Havlíčkův Brod 4:3 n. V. (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)
 SK Kadaň – HC Rebel Havlíčkův Brod 3:6 (1:1, 0:2, 2:3)
Der HC Rebel Havlíčkův Brod gewinnt die Serie mit 3:1 Siegen und qualifiziert sich damit für das Playoff-Viertelfinale.

 Orli Znojmo – HC Benátky nad Jizerou
 Orli Znojmo – HC Benátky nad Jizerou 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
 Orli Znojmo – HC Benátky nad Jizerou 2:1 n. V. (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
 HC Benátky nad Jizerou – Orli Znojmo 7:1 (3:1, 3:0, 1:0)
 HC Benátky nad Jizerou – Orli Znojmo 1:2 (0:1, 0:1 1:0)
 Orli Znojmo – HC Benátky nad Jizerou 5:1 (2:0, 1:0 2:1)
Die Orli Znojmo gewinnen die Serie mit 3:2 und ziehen in die Playoffs ein.

HC Berounští Medvědi – HC Vrchlabí
 HC Berounští Medvědi – HC Vrchlabí 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
 HC Berounští Medvědi – HC Vrchlabí 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
 HC Vrchlabí – HC Berounští Medvědi 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
 HC Vrchlabí – HC Berounští Medvědi 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
In der Serie setzte sich mit 3:1 Siegen der HC Vrchlabí durch.

HC VCES Hradec Králové – SK Horácká Slavia Třebíč
 HC VCES Hradec Králové – SK Horácká Slavia Třebíč 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
 HC VCES Hradec Králové – SK Horácká Slavia Třebíč 5:2 (0:0, 2:2, 3:0)
 SK Horácká Slavia Třebíč – HC VCES Hradec Králové 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
 SK Horácká Slavia Třebíč – HC VCES Hradec Králové 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Der HC VCES Hradec Králové gewann die Serie mit 3:1 und zog damit in die Playoffs ein.

Playoffs

Turnierbaum

Finale 
Im Playoff-Finale setzte sich der HC Slovan Ústečtí Lvi klar mit 4:0 Siegen durch und erreichte damit den vierten Meistertitel der 1. Liga in der Vereinsgeschichte. Zudem qualifizierte sich der Club damit für die Extraliga-Relegation gegen den BK Mladá Boleslav.

Relegation 

Damit steigen der IHC Písek sowie der HC Chrudim aus der 1. Liga ab. Deren Plätze nahmen in der Saison 2011/12 der HC Most und Salith Šumperk ein. Der HC Chrudim löste sich nach dem Abstieg aus finanziellen Gründen auf, während der IHC Písek die 1. Liga-Lizenz des HC Vrchlabí erwarb und damit in der Spielklasse verblieb. Anschließend wurde auch der HC Vrchlabí aufgelöst.

Weblinks 
 Saison 2010/11 bei hockeyarchives.info
 1st League 2010/11 bei hokej.snt.cz

Eishockeysaison 2010/11
1. Liga 2011